O Campeonato Europeu de Clubes de Hóquei em Patins sub-17 de 2014 ou Eurockey Cup U-17 2014 foi a 1ª edição do Campeonato Europeu de Clubes de Hóquei em Patins sub-17. Esta competição anual é organizada pela Real Federação Espanhola de Patinagem e pela Federação Catalã de Patinagem. Realizou-se em Vilanova i la Geltrú, Espanha, entre os dias 16 de Outubro e 19 de Outubro de 2014.

Fase Final

Apuramento Campeão

5º–8º Lugar

9º-12º Lugar

13º–16º Lugar

Classificação final

Ver também 
 Hóquei em patins
 Campeonato Europeu de Clubes de Hóquei em Patins sub-15

Classificações

Ligações externas